Gardiner puede hacer referencia a:

Personalidades 

 Stephen Gardiner (1497-1555), obispo y Lord Canciller inglés.
 Allen Francis Gardiner (1794–1851), militar británico y misionero en la Patagonia.
 William Gardiner (1808-1852), botánico británico (abreviatura científica).
 Anthony William Gardiner (1820–1885), presidente de Liberia entre 1878 y 1883.
 Gardiner Greene Hubbard (1822-1897), primer presidente de la National Geographic Society.
 Samuel Rawson Gardiner (1829-1902), historiador inglés.
 Henry Balfour Gardiner (1877–1950), compositor inglés.
 Alan Gardiner (1879-1963), egiptólogo británico.
 John Eliot Gardiner (n. 1943), director de orquesta y coro británico.

Localidades 

 Gardiner (Maine)
 Gardiner (Montana)
 Gardiner (Nueva York)
 Gardiner (aldea)
 Gardiner (Washington)
 West Gardiner

Accidentes geográficos 

 Embalse Gardiner en Saskatchewan.
 Gardiner Expressway en Toronto.
 Gardiner railway station (Melbourne).
 Bahía Gardiners en el Estado de Nueva York.
 Isla Gardiners en bahía Gardiners.
 Río Gardiner (o río Gardner) en el Parque nacional Yellowstone.